Az 1960-as női kosárlabda-Európa-bajnokságot Bulgáriában, Szófiában rendezték 1960. június 3. és június 11. között. A kontinenstornán 10 csapat vett részt. A tornát a szovjet válogatott nyerte, amely ezt követően 1991-ig mindegyik Európa-bajnokságot megnyerte.

A magyar csapat a kilencedik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 10 csapatot két darab, ötcsapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott a hatos döntőbe, a negyedik és ötödikek a 7–10. helyért játszhattak. A csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A helyosztó csoportokban is körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoportok végeredménye egyben a torna végeredményét is jelentette.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 7–10. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1960
Európa-bajnokság